Александр Хинкис:
 Хинкис, Александр Викторович (род. 1995) — российский актёр.
 Хинкис, Александр Давидович (1913—1997) — французский художник.